Dette er en (sandsynligvis ikke komplet) liste over værker af Anna Ancher, genereret ud fra Wikidata.

Anna Ancher (Anna Kirstine Brøndum, 18. august 1859 i Skagen – 15. april 1935 i Skagen) var en dansk maler. Hun var den eneste af Skagensmalerne, der var født i Skagen.

Anna Ancher var datter af købmand og kroejer Erik Andersen Brøndum (1820-90) og Ane Hedvig Møller (1826-1916). Hun var den femte i en søskendeflok på seks, der også talte Christen Degn Brøndum, der overtog Brøndums Hotel efter faderen. Hotellet var i en årrække samlingspunkt for Skagensmalerne, og her mødte hun i 1874 maleren Michael Ancher, som hun blev gift med på sin fødselsdag i 1880. I 1883 fik de datteren Helga Ancher.

Ancher er en af de største kunstnere i Danmark. Hun studerede tre vintre på Vilhelm Kyhns private tegne- og malerskole for kvinder i 1875-78 i København og senere i Paris hos Pierre Puvis de Chavannes sammen med Marie Triepcke, der senere blev gift med P.S. Krøyer. Mange af hendes malerier kan ses på Skagens Museum og Ribe Kunstmuseum, samt på Den Hirschsprungske Samling i København.

Hvis et eller af flere af værkerne står med Q-nummer, er du mere end velkommen til at tilføje værkets danske titel på Wikidata.

Referencer 

Lister over værker